Silantjew ist der Familienname folgender Personen:
 Juri Wassiljewitsch Silantjew (1919–1983), russischer Dirigent und Komponist
 Roman Anatoljewitsch Silantjew (* 1977), russischer Soziologe, Religionshistoriker und Islamwissenschaftler